krekelsnuitwapenvlieg
 kweldersnuitwapenvlieg
 zwart-witte snuitwapenvlieg
 zwarte snuitwapenvlieg